Гуркіт грому — оповідання Рея Бредбері
 Гуркіт грому — фільм 2005 року, знятий за мотивами оповідання

Див. також 
 A Sound of Thunder («Гуркіт грому») — відеогра для Game Boy Advance, за мотивами фільму
 A Sound of Thunder — американський рок-гурт, що працює в стилі важкий метал